Нармада може да се отнася до:

 Нармада (река) – свещена река в Индия;
 Нармада (окръг) - окръг в Индия, щат Гуджарат.